Franciaország
Campagne, település Franciaországban, Dordogne megyében
Campagne, település Franciaországban, Landes megyében
Campagne, település Franciaországban, Oise megyében
Campagne-sur-Arize, település Franciaországban, Ariège megyében
Campagne-sur-Aude, település Franciaországban, Aude megyében
Campagne-d’Armagnac, település Franciaországban, Gers megyében
Campagne-lès-Boulonnais, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Campagne-lès-Wardrecques, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Campagne-lès-Hesdin, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Campagne-lès-Guines, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében